De Challenge League 2003/04 was de eerste editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 18 juli 2003 en eindigde op 22 mei 2004. FC Sion werd op 29 oktober alsnog toegelaten tot de competitie. De club haalde de voorgaande duels later in en eindigde uiteindelijk als zesde in de eindrangschikking.

Alleen in dit seizoen werd een ander puntensysteem gehanteerd. Naast de reguliere 3 punten bij overwinning, 1 punt bij gelijkspel en 0 punten bij verlies, konden clubs ook bonuspunten verdienen. Wanneer een club over 2 wedstrijden (uit en thuis) beter was dan dezelfde tegenstander kreeg deze 2 bonuspunten erbij. In totaal kon een club maximaal 32 bonuspunten verdienen. Echter behaalde geen enkele club het maximaal haalbare.

Clubs

Uitslagen

Eindstand 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="left"|
! align="left"|Club
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
! align="center"|
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || align=left| FC Schaffhausen || 32 || 17 || 9 || 6 || 24 || 84 || 52 || 39 || +13 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 || align=left|  FC Vaduz || 32 || 16 || 9 || 7 || 22 || '''79 || 56 || 34 || +22 
|-
| 3 || align=left| FC Chiasso || 32 || 16 || 6 || 10 || 24 || 78 || 49 || 31 || +18 
|-
| 4 || align=left| FC Malcantone || 32 || 16 || 7 || 9 || 18 || 73 || 48 || 38 || +10 
|-
| 5 || align=left| FC Wohlen || 32 || 12 || 14 || 6 || 22 || 72 || 46 || 39 || +7 
|-
| 6 || align=left| FC Sion || 32 || 13 || 11 || 8 || 20 || 70 || 47 || 33 || +14 
|-
| 7 || align=left| Yverdon-Sport FC || 32 || 12 || 10 || 10 || 24 || 70 || 50 || 37 || +13 
|-
| 8 || align=left| SC Kriens || 32 || 14 || 7 || 11 || 18 || 67 || 44 || 40 || +4 
|-
| 9 || align=left| FC Concordia Basel || 32 || 15 || 6 || 11 || 14 || 65 || 54 || 48 || +6 
|-
| 10 || align=left| FC Luzern || 32 || 12 || 10 || 10 || 18 || '''64 || 46 || 43 || +3 
|-
| 11 || align=left| AC Bellinzona || 32 || 13 || 3 || 16 || 14 || 56 || 47 || 58 || −11 
|-
| 12 || align=left| FC Bulle || 32 || 9 || 10 || 13 || 12 || 49 || 42 || 54 || −12 
|-
| 13 || align=left| FC Meyrin || 32 || 9 || 10 || 13 || 10 || 47 || 43 || 53 || −10 
|-
| 14 || align=left| FC Baden || 32 || 9 || 4 || 19 || 10 || 41 || 38 || 57 || −19 
|-
| 15 || align=left| FC Winterthur || 32 || 8 || 6 || 18 || 10 || 40 || 38 || 47 || −9 
|-
| 16 || align=left| FC La Chaux-de-Fonds || 32 || 7 || 7 || 18 || 8 || 36 || 25 || 47 || −22 
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17 || align=left|  SR Delémont || 32 || 6 || 7 || 19 || 4 || '''29 || 37 || 64 || −27 
|}* De winnaar van elke uit-en-thuis wedstrijd kreeg 2 bonuspunten.

Play-offs
Promotie/degradatie

Neuchâtel Xamax handhaaft zich in de Axpo Super League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Zie ook
Axpo Super League 2003/04
Zwitserse voetbalbeker 2003/04
Zwitsers voetbalelftal in 2003
Zwitsers voetbalelftal in 2004

2004
Competitievoetbal 2003/04